Ранчо Калифорнија има више значења:

 Ранчо Калифорнија (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ранчо Калифорнија (Асенсион), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо Калифорнија (Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ранчо Калифорнија (Силао), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ранчо Калифорнија (Теколутла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику